Dryops är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Olivier 1791. Dryops ingår i familjen öronbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Öronbaggar
Dryops